Succinimida puede referirse a:

Industria
 Succinimida (compuesto), compuesto de imida cíclica empleada en la industria.

Farmacología
 Succinimidas, como categoría farmacológica a la que pertenecen fármacos con un grupo succinimida empleados en casos de epilepsia.